Кім Клейстерс і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але цього разу Клейстерс не брала участі.

Кара Блек і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Суґіяма і Лізель Губер з рахунком 6–3, 7–6(7–5).

Сіяні пари 

  Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (півфінал)
  Світлана Кузнецова /  Олена Лиховцева (чвертьфінал)
  Мартіна Навратілова /  Ліза Реймонд (півфінал)
  Надія Петрова /  Меган Шонессі (чвертьфінал)
  Лізель Губер /  Ай Суґіяма (фінал)
  Кара Блек /  Ренне Стаббс (Чемпіонки)
  Жанетта Гусарова /  Кончіта Мартінес (3 коло)
  Марія Венто-Кабчі /  Анжелік Віджайя (чвертьфінал)
  Міріам Казанова /  Ніколь Пратт (2 коло)
 n/a
  Маріон Бартолі  /  Емілі Луа (чвертьфінал)
  Лі Тін /  Сунь Тяньтянь (1 коло)
  Анастасія Мискіна /  Віра Звонарьова (2-ге коло, знялись)
  Сільвія Фаріна-Елія /  Франческа Ск'явоне (2-ге коло, знялись)
  Елс Калленс /  Петра Мандула (3 коло)
  Еммануель Гальярді /  Роберта Вінчі (3 коло)
  Алісія Молік /  Магі Серна (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 2004 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір